Бабандина  — деревня в Тюменской области Тобольского района деревня в составе Малозоркальцевского сельского поселения.

Население

История 
 1931 году был организован колхоз, в 1953 году было объединение в колхоз "Путь к коммунизму".

Литература 
 Балюк Н. А. Тобольская деревня в конце 16 –19 вв. -Тобольск, 1997.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области 

Населённые пункты Тобольского района